Le terme B52 ou B-52 peut faire référence à :

Cinéma 
 Bombardier B-52, un film réalisé par Gordon Douglas en 1957.

Cocktail 
 B-52, un cocktail à base de Kahlua, de Baileys et de Cointreau.

Domaine militaire 
 Boeing B-52 Stratofortress, un bombardier stratégique américain ;
 Nora B-52, un obusier automoteur serbe.

Médecine 
 Paludisme à Plasmodium malariae, d'après la classification internationale des maladies.

Musique 
 The B-52's, un groupe de musique pop américain ;
 The B-52's, premier album de ce groupe.

Transports 
Route
  Bundesstraße 52, route fédérale allemande reliant Trèves à Hermeskeil.

Signalisation
 Panneau d'entrée d'une zone de rencontre en France.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres